Fábián Sándor (?–?) négyszeres magyar bajnok labdarúgó (MTK)
 Fábián Sándor (1920) író, elbeszélő
 Fábián Sándor (1937–2018) erdélyi magyar költő